Glogau steht für:
 Glogau, deutscher Name einer Stadt in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Głogów
 Landkreis Glogau, preußischer Landkreis in Schlesien
 Herzogtum Glogau, schlesisches Fürstentum

Glogau ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes von Glogau (1293/1296–1361), Herzogin von Glogau
 Edith Glogau (1898–1970), US-amerikanische Fotografin österreichischer Herkunft 
 Emil August Glogau (1873–1951), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Zahnarzt
 Gustav Glogau (1844–1895), deutscher Philosoph
 Johann von Glogau (um 1445–1507), Philosoph und Mathematiker
 Lazarus Moses Glogau (1805–1887), deutscher Buchhändler und Antiquar
 Margrit Glogau-Urban (* 1941), deutsche Juristin und Richterin
 Wenzel von Glogau (1389/97–1430/31), Herzog von Glogau, Crossen und Schwiebus, siehe Wenzel (Glogau)

Siehe auch:
 Glogauer